

Informatica 
 Contatti – applicazione presente nei sistemi operativi iOS, macOS e watchOS

Musica 
 Contatti – album di Enrico Ruggeri del 1989
 Contatti – album di Bugo del 2008